Франчу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Франчук, Анатолий Романович (1935—2021) — премьер-министр Крыма в 1994—1996 и 1997—1998 гг.
 Франчук, Афанасий Сергеевич (1913—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Франчук, Валерий Александрович (род. 1950) — украинский художник и график.
 Франчук, Вера Юрьевна (1932—2019) — украинский филолог.
 Франчук, Елена Леонидовна (род. 1970) — дочь Л. Кучмы, жена Виктора Пинчука, бывшая жена Игоря Франчука.
 Франчук, Игорь Анатольевич (род. 1968) — украинский политик.
 Франчук, Карп Яковлевич (1915—1956) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза.